.ਭਾਰਤ è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato alla India.

Domini di primo livello
India